NNW steht für:

 Nordnordwest, eine Himmelsrichtung
 niedrigster jemals gemessener Wasserstand
 SV Norden-Nordwest, deutscher Fußballverein
 NNW-Platz, Berliner Fußballplatz
 NetNewsWire, Feedreeder
 Bahnhof Neustadt (Waldnaab) nach DS 100

nnw steht für:

 Southern Nuni (ISO-639-3-Code), Sprache in Burkina Faso

NNW